Островищи:
 Островищи (Владимирская область) — деревня в Петушинском районе Владимирской области.
 Островищи (Новгородская область) — деревня в Батецком районе Новгородской области.